Гран-при Монако 1957 года — гонка Формулы-1, состоявшаяся 19 мая 1957 года на трассе в Монте-Карло. Она стала вторым этапом чемпионата мира.

Мосс стартовал неплохо и смог выбраться на первое место. За ним следовали Коллинз, Фанхио и Хоторн. На четвертом круге при выезде из тоннеля случился завал: Мосс промахнулся мимо шиканы и врезался в барьер, разбросав его обломки по трассе. Пытаясь избежать столкновения как с обломками, так и с Моссом, Коллинз врезался в стену. Фанхио и Брукс смогли затормозить, аргентинец успешно проехал дальше, а в машину Брукса сзади въехал Хоторн, автомобиль которого ко всему прочему потерял колесо. Таким образом, Фанхио оказался лидером, за ним на некотором отдалении шел Брукс на поврежденной машине. Такое положение между ними сохранилось вплоть до финиша.

На 96 круге за 9 кругов до финиша фон Трипс упустил верное третье место — у него сгорел двигатель. На третье место вышел Брэбем, но у него также «кончился» мотор — всего за пять кругов до финиша в шпильке «Casino». Накатом он смог добраться до набережной, после чего дотолкал автомобиль до финиша и был классифицирован шестым.

Гонка 

|}

 Этот гран-при стал первым для Айвора Бьюба, Мастена Грегори и Стюарта Льюис-Эванса. Люьис-Эванс сразу же попал в очки, Грегори и вовсе попал сразу на подиум. Также впервые в карьере на подиум поднялся Тони Брукс, второе место которого одновременно с этим являлось и первым подиумом Vanwall. Впервые на подиум поднялся американец (если не учитывать результаты Индианаполиса).
 Поул-позиция: Хуан Мануэль Фанхио — 1:42,7
 Быстрый круг: Хуан Мануэль Фанхио — 1:45,6
 Круги лидирования: Стирлинг Мосс 4 круга (1-4); Хуан Мануэль Фанхио 101 круг (5-105).
 Совместное использование автомобилей:
 Автомобиль № 24: Вольфганг фон Трипс (92 круга) в середине дистанции уступал машину Майку Хоторну, но тот провел за рулем всего 3 круга, после чего вернул автомобиль обратно.
 Автомобиль № 34: Джорджо Скарлатти (42 круга) и Харри Шелл (22 круга).

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Монако